

Geografia 
 Lake Barcroft – census-designated place nella contea di Fairfax, Virginia, Stati Uniti d'America

Persone 
 Joseph Barcroft – fisiologo britannico
 Roy Barcroft – attore statunitense